Par définition, le mot traceur désigne quelque chose ou quelqu'un qui trace. Les différentes significations de ce mot sont donc liées à celles du verbe tracer.

Chimie 
 En chimie, un traceur (par ex. traceur isotopique) permet de suivre une molécule ou un flux.

Météorologie 
 En météorologie, lors d'un orage, un traceur, ou précurseur, précède la foudre.

Industrie 
 En chaudronnerie et construction navale, un traceur est l'ouvrier chargé d'effectuer les opérations de traçage.
 Un tube traceur est un système de chauffage d'une tuyauterie pour éviter le refroidissement du milieu transporté par cette tuyauterie (exemple pour éviter le gel de l'eau transportée).
 En imprimerie, un traceur est la presse qui permet d'imprimer les grands formats (banderoles, affiches cinéma).

Informatique 
 En informatique, un traceur - ou plus anciennement, une table traçante - est un périphérique de sortie permettant des tracés sur des feuilles de grande taille. Ce périphérique est aussi utilisé en imprimerie (voir ci-dessus) ;
 Un traceur peut être un outil logiciel permettant de visualiser le chemin d'une connexion réseau, ainsi la commande Linux traceroute (ou tracert dans Windows). Il existe également des logiciels visuels tels que NeoTrace.
 Un traceur est aussi une francisation du terme cookie quand celui-ci est utilisé pour suivre les habitudes de navigation d'un internaute sur un ou différents sites web.

Navigation 
 en navigation de plaisance, un traceur ou chartplotter est un système électronique permettant de visualiser sa position et la route effectuée sur une carte marine électronique ;
 le mot traceur peut aussi désigner une balise de suivi par GPS, par exemple un traceur de véhicule ou l'objet pour le détecter, le Détecteur de traceur.

Sport 
 en ski et dans d'autres sports de glisse, un traceur est une personne qui établit une piste ou un parcours de compétition (tracer au sens de baliser la piste),
 en parkour, un traceur est un pratiquant de ce sport (tracer au sens familier de se déplacer à vive allure).